Pedra filosofal pode se referir a:

 Pedra filosofal, um objetivo lendário dos alquimistas ocidentais
 Harry Potter e a Pedra Filosofal
 Harry Potter e a Pedra Filosofal (filme)
 Pedra Filosofal (poema)